Kolbila peut désigner :
 Kolbila, une localité du Burkina Faso
 les Kolbila, une population du Cameroun
 le kolbila, une langue de l'Adamaoua